Амслер ():
 Амслер, Якоб (; 1823—1912) — швейцарский ученый, изобретатель планиметра.
 Амслер, Марк (; 1891—1968) — швейцарский офтальмолог.
 Амслер, Роман — режиссёр.
 Амслер, Самуэль (; 1791—1849) — швейцарский гравёр XIX века.